, musicien britannique, frère ainé de l'acteur ;
 Sacha Noam Baron Cohen (1971-), plus connu sous le nom de Sacha Baron Cohen, acteur et humoriste britannique ;
 Simon Baron-Cohen (1958-), psychologue britannique, spécialiste de l'autisme, et cousin de l'acteur Sacha Noam Baron Cohen ;
 , cinéaste britannique, frère du psychologue et cousin de l'acteur Sacha Noam Baron Cohen ;
 , metteur en scène et frère de Simon Baron-Cohen.